Płynność (ang. liquidity) to:

 w krótkim okresie - zdolność rozpatrywanej jednostki gospodarczej (przedsiębiorstwa) do dokonywania zakupów wszelkiego rodzaju towarów i usług wtedy, gdy są one potrzebne do zaspokojenia potrzeb produkcyjnych tej jednostki, jak też zdolność do regulowania wszelkiego rodzaju jej zobowiązań finansowych w pełnej wysokości i w obowiązujących terminach, 
 w długim okresie - stan w którym przedsiębiorstwo posiada zdolność do dokonywania zakupów i zdolność do regulowania zobowiązań finansowych. Jest to sytuacja, w której przychody pieniężne podmiotu zasadniczo przewyższają jego łączne wymagania pieniężne, ale niekoniecznie jest to gwarancją istnienia płynności finansowej w krótkim okresie. Z punktu widzenia płynności długookresowej nie jest konieczne, aby pieniądze były dostępne na każde zawołanie. Przedsiębiorstwo może legitymować się równowagą dochodową (płynnością finansową w długim okresie) i równocześnie, w danym momencie nie posiadać krótkookresowej płynności finansowej na odpowiednim poziomie, 
 na rynku finansowym - to przestrzeń dla transakcji na rynku powiązana z głębokością rynku. Płynność taka występuje wtedy, gdy istnieje na danym rynku swoboda dokonywania wszelkich transakcji sprzedaży lub kupna, bez obawy, że nie znajdzie się odpowiedniego popytu lub podaży, 
 zamienialność jednych aktywów na drugie, określana czasem płynnością aktywów - im większa jest ta zamienialność i im mniejsze straty czasowe i finansowe jej towarzyszą, tym płynność danego typu aktywów jest większa. 

Pomiędzy aspektami płynności występują powiązania.
Wystąpieniu konieczności uregulowania zobowiązań, możliwość zapłaty jest uzależniona od tego czy istnieje sposobność zamienienia aktywów będących w posiadaniu dłużnika na środki pieniężne. Możliwość takiej zamiany zależy od tego jaką pojemność ma rynek posiadanych przez dłużnika aktywów.

Zobacz też 
 płynność aktywów
 płynność finansowa
 płynność rynku

Linki zewnętrzne 
 Artykuł na temat pomiaru płynności
 Artykuł na temat definicji płynności i powiązań między trzema jej objawami: płynnością aktywów, płynnością finansową oraz płynnością rynku

Finanse